Le tournoi de tennis d'Eastbourne est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1983 se dispute du 13 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Wendy Turnbull, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Pam Shriver.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Eastbourne
 Saison 1983 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 1983
Eastbourne
Sport en Angleterre en 1983
Tennis en juin 1983